Schlenther ist der Name folgender Personen:Heinrich Schlenther

 Bernhard Schlenther (1842–1911), preußischer Landrat im Kreis Meisenheim
 Heinrich Schlenther (1821–1900), preußischer Jurist und Landrat im Kreis Tilsit 
 Heinrich von Schlenther (1893–1982), deutscher Landrat 
 Paul Schlenther (1854–1916), deutscher Theaterkritiker, Schriftsteller und Theaterdirektor
 Ursula Schlenther (1919–1979), deutsche Ethnologin und Altamerikanistin
 Wilhelm von Schlenther (1858–1924),  preußischer Landrat und Politiker